Municipio de Middlefield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Middlefield (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Middlefield (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.